Подлесцы () — село в Изяславском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 283 человека. Почтовый индекс — 30360. Телефонный код — 3852. Занимает площадь 1,713 км². Код КОАТУУ — 6822189203.

Местный совет 
30360, Хмельницкая обл., Изяславский р-н, с. Щуровцы, ул. Центральная, 17

Примечания

Ссылки 
 Подлесцы на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Изяславского района